Тарасе́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Тарас.

Известные носители 
 
 Тарасевич, Аркадий Юлианович (1873—1939) — советский учёный, ветеринарный врач-клиницист, акушер и хирург.
 Тарасевич, Виктор Болеславович (1963—2002) — российский журналист, основательный и главный редактор агентства религиозной информации «Благовест-инфо».
 
 Тарасевич, Всеволод Сергеевич (1919—1998) — советский фотокорреспондент.
 Тарасевич, Герман Викторович (1933—2020) — советский хоккеист с мячом, пятикратный чемпион СССР.
 
  (1892—1978) — белорусский религиозный и общественный деятель.
 Тарасевич, Константин Иванович (род. 1951) — советский белорусский шашечный композитор.
 Тарасевич, Лев Александрович (1868—1927) — российский и советский иммунолог, эпидемиолог, микробиолог, патолог, организатор здравоохранения и медицинской науки.
 Тарасевич, Леонид Степанович (1938—2016) — советский и российский экономист, президент Санкт-Петербургского экономического университета.
 Тарасевич, Леонтий (1650—после 1703) — украинский гравер на меди конца XVII и начала XVIII в.
  (род. 1957) — польский художник белорусского происхождения.
 Тарасевич, Рышард (род. 1962) — польский футболист и футбольный тренер.
 Тарасевич, Тимофей Яковлевич (1861—после 1917) — член IV Государственной думы от Гродненской губернии, крестьянин.

Известные носительницы 
 Тарасевич, Ирина Владимировна (1928—2017) — академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор.
 Тарасевич, Лидия Кузьминична (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Тарасевич, Ольга Ивановна (род. 1977) — белорусская русскоязычная писательница.

См. также

Примечания